Abernathy může být:

 Abernathy (Mississippi) – vesnice v Mississippi ve Spojených státech amerických
 Abernathy (Texas) – město v Texasu ve Spojených státech amerických
 Brent Abernathy (* 1977) – americký baseballista